Die Open Seat Godó 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. April 2002 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die US Men’s Clay Court Championships in Houston statt, die anders als das Turnier in Barcelona, das zur Kategorie der International Series Gold zählte, nur zur International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Juan Carlos Ferrero, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Es gewann der ungesetzte Argentinier Gastón Gaudio, der gegen den Spanier Alberto Costa, an Platz 15 gesetzt, in drei Sätzen gewann. Es war der erste Karrieretitel von Gaudio, nachdem er zuvor schon zweimal ein Finale erreicht hatte. Im Doppel siegte die US-amerikanische Paarung Donald Johnson und Jared Palmer im Vorjahr, die als Setzlistenerste dieses Jahr erneut Favorit auf den Titel waren, aber in der ersten Runde ausschieden. Der Australier Michael Hill und der Tscheche Daniel Vacek gewannen dieses Jahr, indem sie im Finale die Argentinier Lucas Arnold Ker und Gastón Etlis schlugen. Es war ihr einziger gemeinsamer Titel und ihr jeweils letzter der Karriere. Hill gewann zuvor 2 und Vacek schon 24 andere Turniere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel sowie die vier bestplatzierten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 855.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 955.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Barcelona